Wistrand är en svensk advokatbyrå. Den har sitt namn efter advokat Folke Wistrand.

Byrån arbetar med rådgivning inom affärsjuridiska områden. 1977–2007 verkade Stefan Lindskog på byrån, från 1980 som delägare. Kontor finns i Stockholm och Göteborg med runt 200 anställda.

Wistrand Startup Star 
Wistrand Startup Star är en årlig affärsidétävling arrangerad av byrån för att främja entreprenörskap och framhäva betydelsen av affärsjuridisk rådgivning för företag i uppstartsfasen.
Bland tidigare vinnare märks Dramatify, Trax, DeoDoc och EdQu.

Externa länkar 
 Officiell webbplats
 Hundra år med Wistrand
 Om Wistrand Startup Star

Svenska advokatfirmor